4 miejscowości w Polsce 
 Młynkowo – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo
 Młynkowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła 
 Młynkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo 
 Młynkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki